Erhart ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Erhart (1928–1984), deutscher Bildhauer
 Bernhard Erhart, deutscher Bildhauer des 15. und 16. Jahrhunderts
 Balthasar Ehrhart (1700–1756), deutscher Botaniker
 Charles F. Erhart (1821–1891), deutsch-US-amerikanischer Unternehmer
 Friederike Bubenheimer-Erhart (* 1966), deutsche Klassische Archäologin
 Gregor Erhart (um 1465–1540/41), deutscher Bildschnitzer
 Hannelore Erhart (1927–2013), deutsche evangelische Theologin
 Harry Erhart (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Julian Erhart (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Kassian Erhart (1948–2018), österreichischer Bildhauer und Klangkünstler
 Maria Erhart (1944–2011), österreichische Bridgespielerin
 Michel Erhart (~1440/5–nach 1522), deutscher Bildhauer und Bildschnitzer
 Paul Erhart, deutscher Bildhauer 
 Tomas Erhart (* 1959), deutscher Kameramann

Siehe auch:
 Erhard, Ehrhart, Erhardt, Earhart (Begriffsklärungen)